Игры квалификационного турнира прошли с 25 по 28 августа. Теннисистки, разбитые на шестнадцать восьмёрок, выявляли недостающих участниц основного турнира.

Посев 

  Маргарита Гаспарян (Второй раунд)
  Ярослава Шведова (Финальный раунд)
  Йоханна Конта (Победитель квалификации)
  Ан-Софи Местах (Второй раунд)
  Дуань Инъин (Второй раунд)
  Катерина Бондаренко (Победитель квалификации)
  Елизавета Куличкова (Победитель квалификации)
  Кики Бертенс (Победитель квалификации)
  Яна Чепелова (Второй раунд)
  Кристина Плишкова (Первый раунд)
  Елена Остапенко (Победитель квалификации)
  Се Шувэй (Второй раунд)
  Патрича Мария Циг (Второй раунд)
  Александра Саснович (Победитель квалификации)
  Алла Кудрявцева (Финальный раунд)
  Анна Татишвили (Победитель квалификации)

<li>  Ришел Хогенкамп (Первый раунд)
<li>  Нао Хибино (Финальный раунд)
<li>  Мария-Тереса Торро-Флор (Второй раунд)
<li>  Чжу Линь (Первый раунд)
<li>  Лаура Зигемунд (Победитель квалификации)
<li>  Ромина Опранди (Второй раунд)
<li>  Донна Векич (Второй раунд)
<li>  Ван Яфань (Второй раунд)
<li>  Сильвия Солер-Эспиноса (Второй раунд)
<li>  Александра Панова (Победитель квалификации)
<li>  Дарья Касаткина (Финальный раунд, Lucky Loser)
<li>  Шахар Пеер (Первый раунд)
<li>  Штефани Фёгеле (Первый раунд)
<li>  Андреа Главачкова (Первый раунд)
<li>  Риса Одзаки (Первый раунд)
<li>  Петра Мартич (Финальный раунд)

Победители квалификации 

  Кики Бертенс
  Катерина Бондаренко
  Лаура Зигемунд
  Катерина Козлова
  Йоханна Конта
  Анетт Контавейт
  Елизавета Куличкова
  Тереза Мрдежа
  Елена Остапенко
  Александра Панова
  Джессика Пегула
  Шелби Роджерс
  Мария Саккари
  Александра Саснович
  Анна Татишвили
  Маё Хиби

Сетка квалификации

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Группа 16

Ссылки 
 

Взрослые